Левадна Катерина Юхимівна — українська радянська діячка, 1-й секретар Тростянецького райкому КПУ Сумської області.
 Левадна Олеся Федорівна — артистка, бандуристка.

 Левадна вулиця

Також 
 Левадний
 Левадне